Líšná ist der Name mehrerer Orte in Tschechien
 Líšná, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Líšná u Zbiroha, eine Gemeinde im Okres Rokycany
 Líšná u Přerova, eine Gemeinde im Okres Přerov